25 центов с изображением Вашингтона () — монеты США номиналом в четверть доллара, которые чеканятся с 1932 года по сегодняшний день очень большими тиражами. С 1932 по 1964 содержали 90 % серебра. С 1965 года чеканятся из медно-никелевого сплава. Имеют несколько разновидностей. Монеты, отчеканенные в промежутках с 1932 по 1974 годы и с 1977 по 1998 годы, содержат на реверсе изображение белоголового орлана — геральдического символа США. В 1975–1976 чеканились монеты в честь 200-летия принятия декларации независимости США, датированные 1776–1976. На их реверсе изображён барабанщик.

С 1999 по 2008 год чеканились монеты из серии 50 штатов, в 2009 — округа Колумбии и территорий США, в 2010—2021 годах чеканится серия монет с изображением национальных парков США.

История 
25 центов с изображением Вашингтона сменили аналогичную по номинальной стоимости монету с изображением женщины, олицетворяющей Свободу. Монета чеканится с 1932 года по сегодняшний день на монетных дворах Филадельфии, Денвера и Сан-Франциско.

Монета стала выпускаться во время Великой депрессии. Экономический упадок, массовая безработица и снижение уровня жизни населения стали условиями, когда 200-летие со дня рождения Джорджа Вашингтона стало праздником, направленным на повышение патриотизма населения и уменьшение его подавленного настроения. В честь этого события и был подготовлен новый дизайн монеты.

Монета чеканилась на монетных дворах Филадельфии, Денвера и Сан-Франциско. Их обозначение с 1932 по 1968 годы располагалось под венком на реверсе. С 1969 обозначение монетного двора находится на аверсе монеты (снизу справа):
 отсутствует (до 1979 года), Р — с 1980 года — монетный двор Филадельфии, Пенсильвания
 D — монетный двор Денвера, Колорадо
 S — монетный двор Сан-Франциско, Калифорния

Изначально монета была серебряной, содержала 90 % серебра и весила 6,3 граммов. В 1965 после отказа от серебряного стандарта стала чеканиться из медно-никелевого сплава.

Изображение

Аверс 

На аверсе монеты расположен бюст Вашингтона. Гравёр Джон Флэнаган использовал бюст знаменитого французского скульптора Гудона 1786 года.

Под изображением Вашингтона расположен год выпуска монеты, слева от него — девиз «E PLURIBUS UNUM», а сверху полукругом надпись «LIBERTY». Дизайн 25-центовых монет 50 штатов и территорий, а также 25-центовиков с изображением национальных парков США на аверсе содержатся надписи — сверху полукругом «UNITED STATES OF AMERICA», справа «IN GOD WE TRUST», снизу обозначение номинала «QUARTER DOLLAR», слева «LIBERTY».

Реверс 

Реверс монет различных годов содержит значительные отличия. Так, с 1932 по 1974 и с 1977 по 1998 годы, он содержал изображение белоголового орлана с расправленными крыльями. Над головой орлана расположен девиз «E PLURIBUS UNUM». По краю монеты сверху полукругом расположена надпись «UNITED STATES OF AMERICA». В лапах орёл держит колчан стрел, под которым находятся 2 соединённые лавровые ветви. Снизу расположено обозначение номинала монеты — «QUARTER DOLLAR».

В 1975–1976 годах в честь 200-летия принятия декларации независимости США чеканилась специальная серия 25-, 50-центовых и однодолларовых монет. Реверс 25 центов был подготовлен гравёром Джеком Аром (), чья монограмма «JLA» расположена под левой рукой изображённого на монете барабанщика.

Тираж 
Тираж отчеканенных монет по годам:

(в скобках обозначено количество монет качества пруф)

См. также 
О 25-центовых монетах с изображением Вашингтона из серии 50 штатов и территорий, а также Национальных парков см. соответствующие статьи:
 Двадцатипятицентовики пятидесяти штатов
 Двадцатипятицентовики с изображением национальных парков США

Примечания

Ссылки 

Монеты США
Номиналы в долларах США